Антон Руденко (24 декабря 1973) — киргизский футболист, защитник. Выступал за сборную Киргизии.

Биография 
Во взрослом футболе дебютировал в 1992 году в первом сезоне независимого чемпионата Киргизии в составе бишкекского «Инструментальщика». В 1993 году перешёл в «Алгу-РИИФ», в её составе стал чемпионом и обладателем Кубка Киргизии 1993 года. Принимал участие в двух розыгрышах Кубка Содружества (1993, 1994), сыграл на турнире 6 матчей.

О выступлениях в 1994—1997 годах сведения отсутствуют. В 1998—2000 годах играл за бишкекский «СК Свердловского РОВД» (позднее — «Полёт»), в его составе дважды, в 1999 и 2000 годах, становился бронзовым призёром национального чемпионата. Всего в высшей лиге Киргизии сыграл 117 матчей, забил 3 гола.

В 1992 году сыграл 4 матча за национальную сборную Киргизии. Дебютный матч провёл 23 августа 1992 года в рамках Кубка Центральной Азии против Узбекистана, заменив на 81-й минуте Игоря Сергеева.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Киргизии
Игроки сборной Киргизии по футболу
Игроки ФК «Алга»
Игроки ФК «Полёт» Бишкек